ITF est un sigle qui peut signifier :
 Institut de théologie pour la francophonie ;
 International Tennis Federation (en français, Fédération internationale de tennis) ;
 Les tournois ITF forment une catégorie de tournois professionnels de tennis : ITF Men's Circuit et ITF Women's Circuit ;
 International Transport Forum (en français, Forum international des transports) ;
 International Transport Workers' Federation (en français, Fédération internationale des ouvriers du transport) ;
 interdiction du territoire français ;
 , une organisation qui a organisé des batailles de DJ à la fin des années 90 et au début des années 2000 ;
 International Taekwondo Federation ;
 ITF, un format conteneur propriétaire du logiciel ProRealTime.